Cryptoporidae är en familj av armfotingar. Cryptoporidae ingår i klassen Rhynchonellata, fylumet armfotingar och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Cryptoporidae 7 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Armfotingar
Cryptoporidae